Horstedt peut faire référence à :
 Horstedt, commune allemande de l'arrondissement de Rotenburg (Wümme), en Basse-Saxe ;
 Horstedt, commune allemande de l'arrondissement de Frise-du-Nord, en Schleswig-Holstein.